

Топонім

Вентура — округ в штаті Каліфорнія
 Вентура — місто в штаті Каліфорнія
 Вентура — місто в штаті Айова
 Вентура — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Прізвище

 Джессі Вентура (15 липня 1951) — американський політик, колишній губернатор штату Міннесота
 Ліно Вентура (1919–1987) — французький кіноактор
 Хосеп Марія Вентура (1817–1875), більш відомий як Пеп Вентура — іспанський музикант і композитор
 Рей Вентура (1908–1979) — французький джазмен, популяризатор джазу у Франції в 1930-х роках

Інше
 4825 Вентура — астероїд головного поясу
 Вентура+ — український аматорський футбольний клуб з міста Новомиргорода Кіровоградської області.